Der Kanton Mormant war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Melun, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Mormant. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2011 bis 2015 Christian Cibier (PS).

Der Kanton Mormant war 240,71 km² groß und hatte (1999) 21.679 Einwohner.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 22 Gemeinden:

Mormant
Aufgelöst 2015